Lista de países por exportação de petróleo bruto em barris diariamente. A classificação foi divulgada pelo almanaque The World Factbook, elaborado pela CIA.

Listas de países
Petróleo